Карасево — название населённых пунктов в России:
 Карасёво — посёлок в Солтонском районе Алтайского края, упразднён в 2009 году.
 Карасёво — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края.
 Карасёво — село в Сафакулевском районе Курганской области.
Карасево — село в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Карасёво — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Карасёво — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Карасёво — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Карасёво — посёлок в составе города Карабаш Челябинской области.

См. также 
 Карасёво — железнодорожная станция на участке Голутвин — Озёры Рязанского направления Московской железной дороги
 Большое Карасёво
 Малое Карасёво
 Карасёв (топоним)
 Карасёвка